Armen open (album), een album van de Nederlandse zanger Guus Meeuwis uit 2011
 Armen open (single), de tweede single van bovenstaand album